

Astronomia 
 Persefone – asteroide del sistema solare, scoperto nel 1895
 Persefone – nome attribuito, in passato, a un ipotetico decimo pianeta del sistema solare (il Pianeta X)

Mitologia 
 Persefone – personaggio della mitologia greca, figlia di Zeus e di Demetra
 Persefone  – personaggio della mitologia greca, figlia di Minia e madre di Anfione

Altro 
 Persefone – gruppo musicale progressive death metal di Andorra
 Persefone – dipinto di Dante Gabriel Rossetti

Pagine correlate
Persephone (disambigua)